Heliòpolis (antic Egipte), ciutat del l'antic Egipte, capital del nomós 13 del Baix Egipte, al nord-oest del Caire
 Heliopolis, ciutat de Betxuanalàndia, centre de l'estat bòer de Goshen
 Heliòpolis de Síria (del 223 aC fins al 639), actualment Baalbek, ciutat del Líban